Ла-Побла-де-Фарнальс (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэрта-Норте. Занимает площадь 3,6 км². Население 7461 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 5 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 
 Noticias, eventos y actos de La Pobla de Farnals en Hortanoticias.com, diario digital de l´Horta
 Alquileres de vivienda en Puebla de Farnals

Муниципалитеты Валенсии